CM steht als Abkürzung für:

 Candidate Master, Schachtitel
 Category Management, siehe Warengruppenmanagement
 Chainmail (Algorithmus) in der Computergrafik, um die Form von Objekten zu verändern
 Change Management, siehe Veränderungsmanagement
 die postcode area Chelmsford (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Christliche Mitte, ehemalige deutsche Partei
 Chrysler CM, PKW-Modell aus den 1930er Jahren
 Compagnie Meusienne de Chemins de Fer, Schienennetz in Frankreich
 Computer Modern, Schriftsippe
 Configuration-Management
 Congregatio Missionis, katholischer Lazaristenorden
 Content-Management
 Copa Airlines, panamaische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Corpus monodicum, musikwissenschaftliches Projekt
 Crazy Machines, Computerspielreihe
 Crédit Mutuel, eine französische Genossenschaftsbank
 Critical Mass, weltweite Aktionsform von Fahrradfahrern
 Cumann Matamaitice na hÉireann, irischer Name der Irish Mathematical Society
 CyanogenMod, modifizierte Firmware für Android-Smartphones
 El Colegio de México, Hochschule in Mexiko
 Kamerun, Ländercode nach ISO 3166-1
 Mehrzweckstrahlrohr mit C-Kupplung nach DIN 14 365
 Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Mochet
 Römische Zahl für 900
 Member of the Order of Canada, Ehrung Kanadas für verdiente Menschen, eigentlich "C.M." (= Canadian Member), jedoch übliche Schreibung "CM", als Namenszusatz erlaubt

CM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Bulgarien: Oblast Smoljan
 Großbritannien: Cardiff
 Moldau: Rajon Cimișlia
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Nicaragua

C.M. steht für:
 einen ehemaligen italienischen Motorradhersteller, C.M.
 einen ehemaligen deutschen Motorradhersteller, Carl Metzger Motorradbau

Cm steht als Abkürzung für:
 c-Moll, Tonart in der musikalischen Akkordsymbolik
 Curium, chemisches Element

cM steht für:
 Centimorgan

cm steht für:
 Zentimeter, hundertstel Meter, Längeneinheit im Internationalen Einheitensystem (SI)
 Zentimeter, veraltetes Maß der elektrischen Kapazität im gaußschen Einheitensystem
 Zentimeter, veraltetes Maß der der Induktivität im gaußschen Einheitensystem

.cm steht als Abkürzung für:
 .cm, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Kameruns

 bzw. cm steht für:
 Momentbeiwert

cm: steht für
 Concerto München, Musikensemble

Siehe auch:

CM